Federaal Planbureau, een onafhankelijke Belgische instelling van openbaar nut
 Federação Portuguesa de Badminton, de Portugese Badmintonbond
 Film and Publication Board, een Zuid-Afrikaanse regeringsorganisatie voor classificatie en censuur
 Fédération des Patineurs de Belgique, een Belgische ijshockeyclub